De Maltese voetbalclub Birkirkara FC speelt sinds 1997 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Birkirkara FC

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Malta
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Birkirkara FC
Birkirkara FC